Граф Повіс (англ. — Earl of Powis) — аристократичний титул в Англії та Ірландії.
 Королівство Повіс (валл. Teyrnas Powys) — одне із середньовічних королівств Уельсу, що займало його східну частину.
 Повіс (англ. Powys) — область у складі Уельсу.